Die 48. A-Eishockey-Weltmeisterschaft und 59. Eishockey-Europameisterschaft fand vom 15. bis zum 29. April in Helsinki und Tampere in Finnland statt. Die weiteren Gruppen wurden in Klagenfurt am Wörthersee in Österreich und in Jaca in Spanien ausgespielt.
Es nahmen wir im Vorjahr insgesamt 24 Mannschaften teil.

A-Weltmeisterschaft 
Das Turnier der A-Gruppe wurde in Helsinki und Tampere, Finnland, ausgetragen. Die Weltmeisterschaft erbrachte erneut einen überaus souveränen Titelgewinn (mittlerweile der 18.) für die UdSSR, der bereits nach der Vorrunde quasi feststand. Es war zudem der 4. Titel in Folge. Eine große Überraschung war der Abstieg der USA. Gleichzeitig wurde die UdSSR zum 21. Mal Europameister. Die Weltmeisterschaft 1982 war die einzige, an der der seinerzeit beste Spieler der Welt, Wayne Gretzky, teilnahm.

Modus 
Bei der A-Weltmeisterschaft kehrte man zum Austragungsmodus der Jahre vor 1979 zurück. Es gab also wieder eine Vorrunde, in der alle 8 Teams gegeneinander spielten und anschließend eine Finalrunde der besten Vier. Einziger Unterschied: eine eigene Abstiegsrunde sollte es nicht geben. Der Absteiger sollte bereits nach der Vorrunde feststehen.

Die neuerliche Modusänderung bei der A-WM führte nun auch zu einer grundlegenden Reform der Eishockey-Europameisterschaft. Für die Wertung sollten nun nur noch die Spiele der Vorrunde herangezogen werden. Dabei war nun nicht mehr wie in den Vorjahren die Platzierung ausschlaggebend, sondern, wie schon von 1969 bis 1975, die Resultate der europäischen Teams untereinander. Es gab somit wieder eine eigenständige EM-Tabelle.

Vorrunde 

Abschlusstabelle

Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(Punkte aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der A-WM

Abschlussplatzierung der EM 

Für die Europameisterschaft wurden eine eigene Tabelle der Ergebnisse der europäischen Mannschaften untereinander in der Vorrunde erstellt.

Meistermannschaften

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

First All-Star-Team

Second All-Star-Team

Beste Scorer

Beste Torhüter

B-Weltmeisterschaft 
 in Klagenfurt, Österreich

Spiele

Abschlusstabelle der B-WM

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft 
 in Jaca, Spanien

Spiele

Abschlusstabelle der C-WM

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1982

Weblinks 
 48th World and 59th European Championship bei hokej.sfrp.cz
 48. MS / 59. ME – Mistrovství světa Pool A (PDF-Datei; 45 kB) bei avlh.sweb.cz
 

1982
Weltmeisterschaft
Europameisterschaft 1982
Weltmeisterschaft, 1982
Weltmeisterschaft, 1982
Weltmeisterschaft, 1982
Eishockeywettbewerb in Helsinki
Eishockeywettbewerb in Tampere
Eishockeywettbewerb in Klagenfurt am Wörthersee
Eishockeywettbewerb in Jaca